Комсин — русская фамилия, известная с XVI века. Известные носители:

 Комсин, Виктор Иванович (1843—1913) — тамбовский земский деятель, член III Государственной думы от Тамбовской губернии.
 Комсин, Сергей Иванович (1849—?) — товарищ председателя Тамбовского окружного суда, член III Государственной думы от Тамбовской губернии, член Государственного совета.

Примечания